Il passepartout è un tipo di chiave che si adatta a più serrature. Può significare anche:

Arte 
 Passepartout – elemento di bordatura che raccorda il l'opera (dipinto, disegno, fotografia, stampa, ecc.) con la cornice

Informatica 
 Passepartout – programma open source per X Window System

Letteratura 
 Passepartout – personaggio del romanzo di Jules Verne Il giro del mondo in 80 giorni, maggiordomo e amico del protagonista Phileas Fogg

Musica 
 Passpartù – album del gruppo musicale Premiata Forneria Marconi del 1978

Persone 
 Passepartout – nome di battaglia di Pietro Micca
 Passepartout – nome d'arte di Gianfranco Tartaglia e Pietro Gorini, vignettisti

Televisione 
 Passepartout – programma televisivo italiano d'arte
 Passe-Partout – programma televisivo canadese